Перлеберг (, Perłów) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бранденбург.

Входит в состав района Пригниц.  Занимает площадь 137,81 км². Официальный код — 12 0 70 296.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Население

Известные уроженцы 
Ягов, Вальтер фон — немецкий военачальник, генерал от кавалерии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга
Ганза
Районные центры Бранденбурга